

Astronomia 
 Mason – cratere lunare
 3131 Mason-Dixon – asteroide del sistema solare

Geografia 
 Italia
 Mason Vicentino – frazione del comune di Colceresa in provincia di Vicenza
 Stati Uniti d'America
 Mason – città della Contea di Effingham, Illinois
 Mason – township della Contea di Arenac, Michigan 
 Mason – township della Contea di Cass, Michigan 
 Mason – città della Contea di Ingham, Michigan 
 Mason – città della Contea di Hillsborough, New Hampshire
 Mason – città della Contea di Warren, Ohio
 Mason – città della Contea di Tipton, Tennessee
 Mason – capoluogo della Contea di Mason, Texas
 Mason – città della Contea di Mason, Virginia Occidentale
 Mason – città della Contea di Bayfield, Wisconsin

Letteratura 
 Mason & Dixon – romanzo di Thomas Pynchon del 1997

Onomastica 
 Mason – nome proprio di persona inglese maschile

Persone

Personaggi 
 Perry Mason – personaggio ideato dallo scrittore statunitense Erle Stanley Gardner

Sport 
 Legg Mason Tennis Classic – torneo tennistico annuale disputato a Washington, D.C.

Televisione 
 Perry Mason – serie televisiva statunitense

Teoria dei sistemi 
 Regola di Mason – regola per determinare la funzione di trasferimento di un sistema, rappresentato mediante un diagramma di flusso

Pagine correlate 
Steve Mason
Mason-Dixon